PE puede referirse a:
Polietileno, un tipo de plástico común.
Parlamento Europeo, la institución parlamentaria de la Unión Soviética.PE, el código ISO 3166-1 alpha-2 y de la OTAN para Perú.PE, el código IATA de Air Europe (Italia)..pe''' el dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para el Perú.

Siglas